El 38º Campeonato mundial femenino de ajedrez se desarrolló entre marzo y abril del año 2015 en Sochi. Esta edición proclamó como campeona del mundo a la ajedrecista Mariya Muzychuk.

Participantes 
Lista de las participantes ordenadas según su ELO de marzo del 2015.

Resultados

Final

Llaves

Referencias 

Campeonatos mundiales de ajedrez
Campeonatos mundiales femeninos de ajedrez
Competiciones de ajedrez